

Patronymes 
 Maurice G. Dantec, né le  à Grenoble et mort le  à Montréal, est un écrivain français naturalisé canadien ;
 Ronan Dantec, né le  à Brest, est un auteur breton, sénateur de la Loire-Atlantique ;
 Jean-Pierre Le Dantec, né le  à Plufur dans les Côtes-du-Nord, est un écrivain français ;
 Félix Le Dantec, né à Plougastel-Daoulas dans le Finistère le  et mort de la tuberculose le , est un biologiste et philosophe des sciences français ;
 Denise Le Dantec est une poète française née le  à Morlaix (Finistère) ;
 Gérard Dantec, né à Marseille le 15 , président du chapitre français de l'Internet Society, de 2010 à 2015.

Toponymes 
Rue Le Dantec, à Paris, en hommage à Félix Le Dantec.

Homonymie de patronyme